Callus (oder Kallus) (lateinisch , ‚harte Haut‘, ‚Schwiele‘, ‚Verhärtung‘; Plural: Calusse/Kalusse oder (insbesondere wissenschaftlich) Calli/Kalli) steht für:

 allgemein eine Schwiele
 Kallus (Medizin)
das neugebildete Knochengewebe an der Bruchstelle einer Fraktur 
allgemein eine (Haut-)Schwiele; siehe 

 Kallus (Botanik)
 Komplexe aus undifferenzierten Pflanzenzellen 
 Schwielen oder Verdickungen an Pflanzenorganen

 Verdickungen an
 Gehäusen von Glattschnecken
 Gehäusen von Windelschnecken

Callus oder Kallus ist Familienname folgender Personen:
 Ashley Callus (* 1979), australischer Schwimmer
 Kati Kallus (* 1992), deutsche Tanzsportlerin
 Sonnhilde Kallus (1935–2007), deutsche Skilangläuferin

Callus ist Ortsname von
 Callús, Katalonien

Siehe auch:

 Callus internus
 Gallus
 Kalus